

Geografia 
 Irlanda
 Ennis – capoluogo del Clare
 Stati Uniti d'America
 Ennis – città della Contea di Madison, Montana
 Ennis – città della Contea di Ellis, Texas

Persone 
 Garth Ennis – fumettista britannico
 Jessica Ennis – atleta britannica

Altro 
 Ennis – personaggio di Baccano!
 Ennis – specie dell'universo fantascientifico di Star Trek